Langen kan henvise til flere beliggenheder:

I Tyskland:
 Langen (Hessen) – en by i Hessen
 Langen (Emsland) – kommune i Landkreis Emsland i Niedersachsen
 Langen (Badbergen) – tidligere kommune, nu til Badbergen i Niedersachsen
 Langen (Geestland) – tidligere by, fusioneret til Geestland i Niedersachsen
 Langen (Fehrbellin) – tidligere kommune, nu til Fehrbellin i Brandenburg

I Frankrig:
 Langendet tyske navn (1940-1944) for kommunen  i Moselle

Se også 
 Lange, en fisk